Plaza de la Consitución (vertaling: "Grondwegplein") is een veel voorkomende benaming voor pleinen in de Spaanstalige wereld. 

Enkele bekende Plazas de la constitución:

 Plaza de la Constitución (Buenos Aires), plein voor het hoofdstation van de stad
 Plaza de la Constitución (Mexico-Stad), ook bekend als Zócalo
 Plaza de la Constitución (San Sebastian), in de Baskische stad San Sebastian
 Plaza de la Constitución (Santiago de Chile), het centrale plein in de Chileense hoofdstad waarin zich belangrijke overheidsinstanties en het presidentieel paleis bevinden. 
 Plaza Matriz, het centrale plein in Montevideo, Uruguay, ook bekend als Plaza de la Constitución